Vuka kan syfta på:

Geografi

Kroatien 

 Vuka (vattendrag i Kroatien, lat 45,35, long 19,00), 
 Vuka (ort), Baranja, 

Robotskapade Kroatienförgreningar